Стеф'юк — українське прізвище

 Стеф'юк Іванна Іванівна (1989) — українська письменниця
 Стеф'юк Марія Юріївна (1948) — українська співачка, Народна артистка УРСР (1979), СРСР (1985), Герой України (2008).

Українські прізвища